Die Saison 2018/19 war die 39. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Titelverteidiger war die OSG Baden-Baden. 

Der OSG Baden-Baden gelang es, den Titel zu verteidigen. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der SC Viernheim (Süd), BCA Augsburg (Ost), die SG Turm Kiel (Nord) und der Düsseldorfer SK (West) aufgestiegen. Während Viernheim, Augsburg und Kiel den Klassenerhalt erreichten, musste Düsseldorf zusammen mit dem SV 1920 Hofheim, MSA Zugzwang 82 und der DJK Aachen (die ihre Mannschaft vor Saisonbeginn zurückzog, so dass die Liga nur mit 15 Mannschaften spielte) direkt wieder absteigen.
Zur Partie der Saison wurde die Gewinnpartie von Romain Édouard (Werder Bremen) gegen Erwin l’Ami (SG Solingen) gewählt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2018/19.

Termine 
Die Runden fanden am 10./11., 24./25. November, 15./16. Dezember 2018, 2./3. Februar, 1. bis 3., 23./24. März (mit Ausnahme von je zwei Wettkämpfen, die bereits am 9. und 10. März gespielt wurden) und 6./7. April 2019 statt. Die Runden 9 bis 11 wurden zentral in Berlin ausgetragen, die übrigen dezentral.

Tabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2018/19 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Einzelnachweise 

2018/19
Bundesliga 201819
Bundesliga 201819
Sportsaison 2018/19